Czarna Białostocka est le nom :
 de la gmina de Czarna Białostocka, dans le powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 de la ville de Czarna Białostocka, chef-lieu de cette gmina